Aztec Camera — британская группа новой волны, образованная в 1981 году в Глазго, Шотландия и исполнявшая мягкий гитарный (большей частью акустический) инди-рок. Важный элемент стиля группы составляли поэтичные, умные тексты фронтмена Родди Фрэйма, последователя Элвиса Костелло, в интерпретации которого «…даже банальнейшие романтические клише казались свежими и оригинальными».

Два сингла группы — «Oblivious» (#18, 1983) и «Somewhere in My Heart» (#3, 1988) — поднимались в UK Top 20. Все шесть студийных альбомов Aztec Camera входили в британский Top 40; наибольший успех имел Love (#10, ноябрь 1987)

Дискография

Альбомы 
 High Land, Hard Rain (1983)
 Knife (1984)
 Love (1987)
 Stray (1990)
 Dreamland (1993)
 Frestonia (1995)

Сборники 
 The Best of Aztec Camera (1999)

EPs 
 Aztec Camera (1985)

Синглы

Примечания 

Рок-группы Великобритании
Группы новой волны из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1995 году
Исполнители Warner Bros. Records
Инди-рок-группы Великобритании
Исполнители Sire Records
Поп-группы Великобритании
Музыкальные коллективы из Глазго